Jastrzębski (bzw. Jastrschembski) ist ein polnischer Familienname.

Namensträger sind:
 Sergei Wladimirowitsch Jastrschembski (* 1953), russischer Diplomat
 Włodzimierz Jastrzębski (* 1939), polnischer Historiker